Ahmetli (district), een Turks district in de provincie Manisa
 Ahmetli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ahmetli